Antônio Sertanejo é um poeta, cantor e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
 O valor do forró - As melhores
 Patu

Poetas do Rio Grande do Norte
Cantores do Rio Grande do Norte
Compositores do Rio Grande do Norte